Kagoro peut désigner :
 le kagoro, une langue mandingue parlée au Mali
 Mountan Kagoro, un lieu au Mali
 les Kagoro, une population du Mali
 les Kagoro, une population du Nigeria
 le kagoro, un dialecte parlé au Nigeria
 Kagoro, une ville du Nigeria
Nicola Kagoro, cheffe cuisinière africaine originaire du Zimbabwe, fondatrice du mouvement afro-vegan.